FAR (Microsoft), een tekst shell voor Windows
 FAR (motorfiets), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
 Federal Aviation Regulations
 Far (album van Regina Spektor)